Voici la liste des planètes mineures numérotées de 327001 à 328000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 327001 à 328000

327001-327100

327101-327200

327201-327300

327301-327400

327401-327500

327501-327600

327601-327700

327701-327800

327801-327900

327901-328000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000